Into the West steht für:
 Into the West (Lied), ein oscarprämierter Song aus Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Film) von Annie Lennox
 Into the West – In den Westen, 6-teilige Fernsehserie 
 Into the West, Originaltitel des irischen Fantasyfilms Das weiße Zauberpferd von Mike Newell aus dem Jahr 1992